Бори́споль может означать:

Название населённых пунктов

Азербайджан 
 Борисполь — до 1992 года название села Серкерли в Хачмасском районе.

Россия 
 Борисполь — село в Серышевском районе Амурской области.

Украина 
 Борисполь — город в Киевской области.

Другое 
 Борисполь — международный аэропорт в Киеве.
 Борисполь — железнодорожная станция.
 «Борисполь» — футбольный клуб.